Plessix peut désigner :

Patronyme 

 Bertrand Jochaud du Plessix, officier de l'armée de l'air de la France libre.
 Louis Guillaume de Parscau du Plessix, officier de marine français.
 Michel Plessix, dessinateur français.

Toponyme 
Plessis ou Plessix est un nom de lieu fréquent qui provient du mot "plesse" qui désignait les siècles passés une terre entourée de haies épaissies en repliant, voire en entrelaçant les branches au lieu de les tailler. Il pouvait aussi s'agir de branches taillées entrelacées et tenues par des piquets enfoncés dans le sol, afin de former une palissade. 

 Plessix-Balisson  est une ancienne commune du département des Côtes-d'Armor en région Bretagne.

Lien externe 
 
Patronyme breton